Lee Beom-seok (이범석) peut désigner les personnalités sud-coréennes suivantes :
 Lee Beom-seok (1900-1972), premier ministre sud-coréen de 1948 à 1950. 
 Lee Beom-seok (1925-1983), ministre des affaires étrangères de 1982 à 1983. 
 Lee Beom-seok (1985-), joueur de baseball.